Een gebied in Duitsland, zie Franken (gebied)
Een tijdschrift, zie Frankenland (tijdschrift)
Franken (wijnstreek)

Zie ook
Franken (doorverwijspagina)